Der 14. grönländische Landesrat hielt acht Sitzungen ab:

Mitglieder waren folgende:

Literatur 
 

Mitglieder des 14 gronlandischen Landesrats
14